Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Esposito – włoski piłkarz
 Antonio Esposito – szwajcarski piłkarz
 Giancarlo Esposito – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Jennifer Esposito – amerykańska aktorka i tancerka
 Marco Esposito – włoski piłkarz
 Michele Esposito – włoski kompozytor, pianista i dyrygent
 Phil Esposito – kanadyjski hokeista, trener i działacz hokejowy
 Tony Esposito – włoski muzyk, piosenkarz, autor tekstów i perkusista
 Tony Esposito – kanadyjski hokeista i działacz hokejowy
 Vincenzo Esposito – włoski piłkarz i trener
 Zack Esposito – amerykański zapaśnik